

Luoghi 
 
Fier, città dell'Albania
Prefettura di Fier, Prefettura albanese
Distretto di Fier, Distretto albanese

 
Fier, fiume francese

Altro 
Alexandr Fier, scacchista brasiliano

Altri progetti